Zichy Hermann (1814–1880) adminisztrátor, kancellár, nemzetőrparancsnok
 Zichy Hermann (1848–1903) lapszerkesztő, országgyűlési képviselő, császári és királyi kamarás, Nagyküküllő vármegye főispánja